Краснозаво́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия

Украина 
 Краснозаводская улица — улица в Днепропетровске.
 Краснозаводская улица — улица в Запорожье.